Abadín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abadín (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Lugo, 
 Abadín (kommun), Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Spanienförgreningar